

Сьверкоцин — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьверкоцин — село в гміні Вітниця Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Сьверкоцин — село в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства